Scleroconium är ett släkte av svampar. Scleroconium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Scleroconium